Tikkurila kan syfta på:

 Tikkurila – det finska namnet på en stadsdel i Vanda stad, se Dickursby
 Tikkurila Oyj – finsk färgtillverkare med internationella varumärken
 Tikkurila Sverige – färgtillverkare (tidigare Alcro-Beckers), ägs av Tikkurila Oyj
 Tikkurila – färgvarumärke använt av Tikkurila-koncernen